Royal Charleroi Sporting Club
Réserve communale de sécurité civile